Bugio — denominação a várias espécies de primatas da América do Sul e América Central
 Bugio (dança) — dança típica gaúcha

 Forte de São Lourenço do Bugio — forte em Portugal
 Ilha do Bugio — uma das três ilhotas que constituem as ilhas Desertas, no arquipélago da Madeira